Cololabis är ett släkte av fiskar. Cololabis ingår i familjen makrillgäddefiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Makrillgäddefiskar
Cololabis